Zdenekiana är ett släkte av steklar som beskrevs av Lars Huggert 1976. Zdenekiana ingår i familjen puppglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Puppglanssteklar
Zdenekiana